Hollomey ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Hollomey (* 1957), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Werner Hollomey (* 1929), österreichischer Architekt, Hochschullehrer und Rektor